Bivalvulida är en ordning av djur. Bivalvulida ingår i klassen Myxosporea, fylumet Myxozoa och riket djur. I ordningen Bivalvulida finns 33 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Myxozoer
Bivalvulida